As Viagens de Gulliver
As Viagens de Gulliver (filme de 1939)
As Viagens de Gulliver (filme de 2010)

Veja também
As Aventuras de Gulliver

Desambiguação